Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1920, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 31 de Maio de 1920.

Indianapolis 500
1920
Desporto nos Estados Unidos em 1920